„Рватска“ или „Рвацка“ може бити:

 Хрватска, неправилан назив за државу Хрватску.
 Рватска, насеље у општини Лепосавић на Косову и Метохији.